Польская суперлига по гандболу среди мужчин () — высший дивизион чемпионата Польши по гандболу среди мужчин. 
 PGNiG женская Суперлига () — высший дивизион чемпионата Польши по гандболу среди женщин.